Langenwiesbach ist ein Gewässername:

 Langenwiesbach (Abens), linker Zufluss der Abens bei Puttenhausen, Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Langenwiesbach (Hollbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Hollbachs oder Hohlbachs bis in Gruibingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Langwiesbach
 Langwiesenbach